Ю́рий Миха́йлович Стойко (род. , станция Кулунда, Алтайский край, РСФСР, СССР) — советский и российский хирург, доктор медицинских наук (1989), профессор (1991), главный хирург Центрального федерального округа Российской Федерации (с 2002), главный хирург Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Минздрава России (с 2002), начальник кафедры хирургии усовершенствования врачей Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (1998—2002), руководитель клиники и кафедры хирургии с курсом травматологии и ортопедии Института усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, заслуженный врач Российской Федерации (2000), лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2004).

Биография 
Юрий Михайлович Стойко родился 9 октября 1947 года на станции Кулунда в Алтайском крае. В 1972 году окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Ленинграде. На протяжении последующих 6 лет проходил службу на Тихоокеанском флоте, занимая различные хирургические должности. В 1979 году им была успешно защищена кандидатская диссертация на тему «Холецистостомия при остром холецистите в пожилом и старческом возрасте». В 1980 году Стойко с отличием окончил факультет руководящего медицинского состава по циклу «Хирургия», после чего был назначен на должность начальника хирургического отделения Кронштадтского военного госпиталя. С 1983 года начал работать в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Первоначально с 1983 по 1989 год Стойко занимал должности старшего ординатора, преподавателя клиники и кафедры госпитальной хирургии. В 1989 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Послеоперационные рецидивы варикозной болезни». С 1989 по 1991 год Стойко был старшим преподавателем кафедры Военно-морской и общей хирургии, а с 1991 по 1998 год — профессором кафедры сердечно-сосудистой хирургии имени П. А. Куприянова. С 1998 по 2002 год Ю. М. Стойко находился на должности начальника кафедры хирургии усовершенствования врачей Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

В 2002 году Ю. М. Стойко стал главным хирургом Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Минздрава России и с этого же времени — главным хирургом Центрального федерального округа Российской Федерации. Одновременно с этим с 2003 года Стойко заведует кафедрой хирургии с курсом травматологии и ортопедии Института усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова.

Вклад в медицинскую науку 
Ю. М. Стойко является автором и соавтором более 400 печатных научных работ, в числе которых 10 монографий и 2 учебника.

При непосредственном участии Ю. М. Стойко коллективом под его руководством получены научные данные, которые внесли существенный вклад в изучение физиологии и патологии венозной системы, в том числе клеточных и генетических аспектов. Были разработаны теоретические и практические основы реконструктивных операций при патологии венозной системы, разработана и научно обоснована оптимальная лечебная тактика у больных, имеющих хроническую венозную недостаточность, разработана и внедрена в практическую медицину система реабилитационных мероприятий при венозной патологии, создан эффективный алгоритм диагностики и предупреждения тромботических осложнений, внедряются современные диагностические и лечебные методы в абдоминальной хирургии, эндоскопии и флебологии.

Основные научные труды 
 Послеоперационные рецидивы варикозной болезни (диссертация на соискание учёной степени доктора медицинских наук, Л., 1989)

Хирургическая и научная школа 
Под научным руководством Ю. М. Стойко было защищено 12 кандидатских и 4 докторские диссертации по различным вопросам хирургии.

Общественная деятельность 
Ю. М. Стойко является главным хирургом Центрального федерального округа Российской Федерации, заместителем главного редактора научно-медицинского журнала «Флебология», входит в редакционную коллегию международного российско-французского журнала «Флеболимфология», журнала «Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова». Стойко является членом Правления Всероссийского общества ангиологов и сосудистых хирургов, членом Ассоциации флебологов России.

Награды 
 Заслуженный врач Российской Федерации (2000)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2004): «за разработку и внедрение в клиническую практику новых технологий диагностики и лечения заболеваний венозной системы с целью оздоровления населения России»
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации
 Международный орден Н. И. Пирогова (2010)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Хирурги России
Выпускники Военно-медицинской академии
Преподаватели Военно-медицинской академии
Хирурги СССР